Krumbachtal ist der Name mehrerer Täler:
 Krumbachtal (Gerlingen)
 Krumbachtal (Pfalz)

Siehe auch:
 Krummbachtal